Richard J. Daley (ur. 1902, zm. 1976) – amerykański polityk, burmistrz Chicago
 Richard M. Daley (ur. 1942) – amerykański polityk, burmistrz Chicago, syn Richarda J. Daleya